Alcaline peut faire référence à:
 Alcaline, une chanson française d'Alizée ;
 Alcaline, une émission de télévision musicale en France.

Voir aussi 
 Pile alcaline, un type de pile électrique